16-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 16 клубов. Турнир проводился с 31 марта по 10 ноября 2007 года.

Чемпионом во второй раз стал ФК «Актобе» (впервые он был чемпионом в 2005 году). Второе место занял «Тобол» из Костаная. Третье место досталось «Шахтёру» из Караганды.

Петропавловский «Авангард» отказался от участия в Суперлиге.

Поскольку костанайский «Тобол» также стал обладателем национального Кубка, его место в Кубке УЕФА занял карагандинский «Шахтёр».

Место «Шахтёра» в Кубке Интертото перешло к «Иртышу», однако павлодарцы отказались от участия в турнире, и это право досталось талдыкурганскому «Жетысу».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 VI ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА – 2006 на сайте "Казахстанский футбол"

2007
Футбол в Европе в 2007 году